Leonard Coleman puede referirse a diversas personalidades:

 Leonard S. Coleman, Jr. (n. 1949), presidente de la Liga Nacional ligada a las Grandes Ligas de Béisbol (1994–1999).
 Leonard David Coleman (n. 1962), exjugador de fútbol americano estadounidense.